Pierre Germain est un nom notamment porté par : 
 Pierre Germain (1645-1684), un orfèvre français ;
 Pierre Germain (1703-1783) dit le Romain, un orfèvre français ;
 Pierre Germain (1817-1891), un compositeur français ;
 Pierre Germain (1923-1963), un baryton français,